Кондинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Кондинская волость — в составе Шадринского уезда Пермской губернии.
 Кондинская волость — в составе Берёзовского округа (уезда) Тобольской губернии.